Ristiküla est un village de la Commune de Surju du comté de Pärnu en Estonie.
Au , il compte 83 habitants.

Notes et références 

Ristiküla